Ora di sangue (Curfew) – film del 1989 diretto da Gary Winick 
Curfew – cortometraggio del 2012 diretto da Shawn Christensen
The Race - Corsa mortale (Curfew) – serie televisiva britannica del 2019